

Sigle 

 Caribbean Football Union, Unione calcistica dei Caraibi, ente che governa il calcio nella regione calcistica dei Caraibi
 Centro per la Forestazione Urbana – sezione di Italia Nostra proprietaria di Boscoincittà, parco pubblico di Milano (Italia)
 Colony Forming Unit  – unità formante colonia
 in microbiologia, misura delle cellule batteriche e fungine vive in un campione
 in istologia, precursore mieloide di granulociti e macrofagi
 Credito formativo universitario, modalità delle università italiane per misurare il carico di lavoro richiesto allo studente

Codici 

 CFU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Corfù (Grecia)